Michal Segla (né le  à Prešov en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovaque. Il évolue en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1993-1994 || HC 07 Prešov || Extraliga
|| 35 || 1 || 4 || 5 || - || || || || ||  
|-
| 1994-1995 || HC 07 Prešov || Extraliga
|| 34 || 2 || 7 || 9 || 63 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| rowspan='2'|1995-1996 || HC Košice || Extraliga
|| 42 || 1 || 4 || 5 || 40 || || || || || 
|-
| HK Spišská Nová Ves || 1.liga
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 1996-1997 || HC Košice || Extraliga
|| 44 || 6 || 7 || 13 || 30 || || || || || 
|-
| 1997-1998 || Dukla Trenčín || Extraliga
|| 33 || 0 || 1 || 1 || 12 || || || || || 
|-
| 1998-1999 || HC Košice || Extraliga
|| 45 || 0 || 5 || 5 || 30 || || || || || 
|-
| 1999-2000 || Flammes bleues de Reims || Ligue Magnus
|| 18 || 0 || 4 || 4 || 12 || || || || || 
|-
| 2000-2001 || Flammes bleues de Reims || Ligue Magnus
|| 27 || 2 || 5 || 7 || - || 11 || 2 || 1 || 3 || -
|-
| 2001-2002 || HK ŠKP Poprad || Extraliga
|| 53 || 5 || 5 || 10 || 142 || || || || || 
|-
| 2002-2003 || HC Košice || Extraliga
|| 53 || 1 || 1 || 2 || 60 || 13 || 0 || 0 || 0 || 60
|-
| 2003-2004 || HC Košice || Extraliga
|| 46 || 0 || 2 || 2 || 55 || 8 || 0 || 4 || 4 || 12 
|-
| 2004-2005 || HC Košice || Extraliga
|| 14 || 0 || 1 || 1 || 8 || 8 || 0 || 1 || 1 || 8 
|-
| 2005-2006 || HK ŠKP Poprad || Extraliga
|| 54 || 1 || 9 || 10 || 82 || 15 || 0 || 4 || 4 || 14 
|-
| 2006-2007 || HK ŠKP Poprad || Extraliga
|| 50 || 4 || 10 || 14 || 52 || 6 || 1 || 0 || 1 || 8 
|-
| 2007-2008 || HK ŠKP Poprad || Extraliga
|| 46 || 7 || 14 || 21 || 64 || 1 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| 2008-2009 || HK ŠKP Poprad || Extraliga
|| 58 || 0 || 9 || 9 || 68 || 10 || 0 || 1 || 1 || 6 
|-
| 2009-2010 || HK ŠKP Poprad || Extraliga
|| 44 || 0 || 2 || 2 || 34 || 5 || 0 || 0 || 0 || 6

Références 

Naissance en octobre 1973
Naissance à Prešov
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur slovaque de hockey sur glace
Joueur du HC Košice
Joueur du HC Dukla Trenčín
Joueur du Hockey Club de Reims
Joueur du HK Poprad
Défenseur de hockey sur glace